2 miejscowości w Polsce: 
 Sambórz – wieś w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Burzenin 
 Sambórz – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie płockim, w gminie Słupno

Hydronim:
 Sambórz Duży – jezioro w woj. zachodniopomorskim

Zobacz też: Samborz